BSW steht für:
 Badische Stahlwerke
 Bahn-Sozialwerk, siehe Stiftung Bahn-Sozialwerk
 Beamten-Selbsthilfewerk, siehe BSW.
 Befehlshaber der Sicherung West (1940–1944)
 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Fachbehörde in Hamburg
 Berleburger Schaumstoffwerke, ein Hersteller u. a. von Judomatten
 Berlin – Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke
 Bodenseewerk, ein ehemaliges Unternehmen in Überlingen/Bodensee
 Branchenverband Schweizer Werbe- und Kommunikationsagenturen, siehe Leading Swiss Agencies
 Brandsicherheitswache
 Bratskoje Sotrudnitschetswo Wojennoplennych, siehe Brüderliche Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen
 Brettspielwelt
 British-Standard-Whitworth, siehe Whitworth-Gewinde
 Bundesverband Solarwirtschaft
 Breitensportwettbewerb
 Bahnhof Berlin-Schöneweide (DS100-Code)

BSW